Уахикори има више значења:

 Општина Уахикори (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Уахикори (Уахикори, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику